Андре́й Серге́ев: Сергеев, Андрей Алексеевич (1771—1837) — русский художник и медальер.
 Сергеев, Андрей Васильевич (1893—1933) — советский военачальник, один из организаторов и руководителей РКК Воздушного Флота.
 Сергеев, Андрей Владимирович (род. 1954) — советский и российский актёр театра и кино.
 Сергеев, Андрей Иванович (1913—1988) — марийский советский деятель сельского хозяйства, дважды кавалер ордена Ленина.
 Сергеев, Андрей Львович (род. 1959) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Сергеев, Андрей Николаевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Сергеев, Андрей Фёдорович (1912—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Сергеев, Андрей Яковлевич (1933—1998) — русский поэт, прозаик и переводчик.